Анна Шевченко: Шевченко, Анна Алексеевна (род. 1998) — российская волейболистка.
 Шевченко, Анна Витальевна (род. 1993) — казахстанская лыжница.
 Шевченко, Анна Николаевна (род. 1923) — Герой Социалистического Труда.
 Шевченко, Анна Спиридоновна (1913—?) — Герой Социалистического Труда.
 Шевченко, Анна Александровна (род.2007) - казахстанский музыкант.